Белого́рлая марты́шка () — вид приматов семейства мартышковых. Долгое время вид рассматривался как подвид коронованной (голубой) мартышки. Тем не менее в более поздних систематиках за ним признают статус вида.

Описание 
Шерсть мартышки имеет серый окрас, хвост и лапы черноватые. Отличительный признак — это венок из белых волос в области горла и шеи. Белого цвета также подбородок на тёмного цвета лице. Мартышка длиной от 40 до 70 см и весом до 9 кг принадлежит к более крупным видам мартышек, причём самцы отчётливо крупнее, чем самки.

Распространение 
Белогорлая мартышка обитает в далеких частях восточной и южной Африки. Её область распространения простирается к востоку от Восточно-Африканской рифтовой долины в Сомали через Кению и Танзанию до Южной Африки. Её жизненное пространство — это территории, заросшие деревьями, преимущественно леса.

Образ жизни 
О её образе жизни известно немного, вероятно, он совпадает с образом жизни коронованной мартышки. Следовательно это активные днём обитатели деревьев, живущие в группах от 15 до 40 животных, которые состоят из самца, нескольких самок и их подрастающего поколения. Животные питаются преимущественно плодами, а также листьями, семенами и мелкими домашними животными.

Белогорлая мартышка стала редкой из-за охоты на неё и разрушения её жизненного пространства, однако, в целом вид не находится под угрозой.

Классификация 
Белогорлая мартышка имеет следующие подвиды:
 C. a. albogularis, C. a. albotorquatus, C. a. erythrarchus, C. a. francescae, C. a. kibonotensis, C. a. kolbi, C. a. labiatus, C. a. moloneyi, C. a. monoides, C. a. phylax, C. a. schwarzi и C. a. zammaranoi.

Примечания

Литература 
 D. E. Wilson & D. M. Reeder: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0-8018-8221-4
 Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-43645-6

Мартышки
Животные, описанные в 1831 году
Млекопитающие Африки